Кресон има више значења:
 Кресон (Тексас)
 Кресон (Пенсилванија)